O Parque Arqueológico de Champaner-Pavagadh fica em Gujarate, Índia. O sítio arqueológico inclui, entre outros vestigios, fortificações, palácios, edificios religiosos, residências, estruturas agrícolas e instalações de água, dos séculos VIII ao XIV. O Templo de Kalikamata  no topo da colina de Pavagadh é considerado um importante santuário, atraindo grande número de peregrinos a longo do ano. O sítio é a única cidade pré-mongol completa e intocada.

Patrimônio Mundial da UNESCO na Índia
Parques arqueológicos
Sítios arqueológicos da Índia
Construções de Guzerate